Wasilij Czapajew – dowódca wojskowy
 Czapajew – książka o Wasiliju Czapajewie
 Czapajew – film na motywach ww. książki
 Czapajew – gwarowa nazwa samochodu terenowego GAZ-67
 Czapajew – gwarowa nazwa lokomotywy ET42
 Liczne miejscowości w dawnym ZSRR, obecnie w Rosji i innych krajach postsowieckich, m.in.:
 Czapajew (Kazachstan)